Lubieszewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, w gminie Mogilno
 Lubieszewo – wieś w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Nowy Dwór Gdański 
 Lubieszewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec 
 Lubieszewo – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Gryfice
 Lubieszewo – dawna gmina
 Lubieszewo – gromada w powiecie drawskim
 Lubieszewo – gromada w powiecie nowodworsko-gdańskim
 
 Lubieszewo – zlikwidowany przystanek kolejowy gryfickiej kolei wąskotorowej w Lubieszewie, w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Lubieszewo Pierwsze